En Pologne, Rakówka peut désigner :

 Rakówka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,

 Rakówka, un village dans la voïvodie de Lublin,

 Rakówka, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.